Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Шолохово“ Ржевского района Тверской области.

Примечания